Нестор дель Посо (, годы жизни неизвестны) — перуанский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Перу 1957 г.

Победитель международного турнира в Рио-де-Жанейро (1960 г.). Участник международного турнира в Лиме (1959 г.).

Представлял Перу в зональном турнире 1960 г. и панамериканском чемпионате 1958 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Н. дель Посо в базе Chessgames
 Личная карточка Н. дель Посо на сайте 365Chess

Шахматисты Перу
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад